Neupert kan avse:

 Edmund Neupert
 Johann Christoph Neupert
 Uwe Neupert

Efternamn